HMS „Talent” – nazwa noszona przez trzy okręty brytyjskiej Royal Navy, oznaczająca: talent, uzdolnienie (także: ktoś uzdolniony):

 HMS „Talent” – okręt podwodny typu T zwodowany w 1943, przed wejściem do służby przekazany holenderskiej marynarce wojennej jako „Zwaardvisch”, zezłomowany w 1963 roku.
  – okręt podwodny typu T, zwodowany w 1945 roku (przez wodowaniem noszący nazwę HMS „Tasman”), zezłomowany w 1970 roku.
  – okręt podwodny typu Trafalgar zwodowany w 1988 roku, w czynnej służbie.

Talent